Caranavi (provincie), een provincie van Bolivia
 Caranavi (gemeente), een gemeente van deze provincie
 Caranavi (stad), de hoofdstad van deze provincie